Dit is een lijst van restaurants in België die ooit een Michelinster hebben ontvangen.

1931-1940
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1931 en 1940:

1941-1950
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1941 en 1950:

1951-1960
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1951 en 1960:

1961-1970
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1961 en 1970:

1971-1980
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1971 en 1980 waarvan het jaar 1977 compleet is:

1981-1990
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1981 en 1990:

1991-2000
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1991 en 2000 waarvan het jaar 1991 compleet is:

2001-2010
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 2001 en 2010 waarvan de jaren 2005, 2006, 2007, 2009 en 2010 compleet zijn:

2011-2020
De onderstaande lijst bevat alle restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 2011 en 2020:

2021-2022
De onderstaande lijst bevat alle restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 2021 en 2022:

België
restaurants met een Michelinster
Restaurant in België